Каору может означать:
 Каору (香る, 薰, хирагана: かおる, かをる) — японское имя со значением «благоуханный», «душистый». Может быть как мужским, так и женским.
  (род. 1969) — японский рестлер.
  (род. 1974) — ритм гитарист группы Dir En Grey.

См. также 
 Каору Нагиса — персонаж аниме Евангелион.